Gelert – santo vissuto nel VII secolo
 Gelert – cane leggendario del folclore gallese
 Elżbieta Gelert – politica polacca

Pagine correlate 
Gellert